Simplex è una parola latina che sta a indicare "semplice, puro, piano" e può riferirsi a:

Matematica
Simplex – politopo n-dimensionale col minor numero di vertici
Algoritmo del simplesso – algoritmo
Simplex plot – diagramma ternario

Aziende e marchi di fabbrica
American Simplex – automobile di Mishawaka, Indiana, USA
Crane-Simplex – automobili di New York, USA
Simplex – deragliatore per biciclette del francese Lucien Juy
Simplex Manufacturing Corporation – motociclette della Louisiana
Simplex Time Recorder Company – marchio origine dei prodotti SimplexGrinnell
Sheffield-Simplex – automobili britanniche
Mercedes Simplex – automobile del 1902

Tecnologia
Simplex Printing – tecnica di stampa opposta alla Duplex printing
Bergmann Simplex – pistola tedesca
Simplex – modalità di trasmissione dei segnali
Simplex signaling – segnalamento a due conduttori per singolo canale
Simplex lock – pulsante a cinque cifre meccanico

Ferrovie
Simplex – marca della britannica The Motor Rail & Tramcar Co Ltd